Tianbao kan syfta på följande platser:

Kina 

 Tianbao (socken i Kina, Chongqing), 
 Tianbao (socken i Kina, Shandong), 
 Tianbao (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar